Interdikt (lat. interdictum, „Untersagung, Zwischenspruch“) steht für:

 einen Begriff des römischen Rechts, siehe Interdikt (Römisches Recht)
 einen Begriff des katholischen Kirchenrechts, siehe Interdikt (Kirchenrecht)